Lase steht für:
 einen Angehörigen der Lasen
 Lázy (Loučka), Ortsteil der Gemeinde Loučka in Tschechien